Partington steht für:
 Partington (Greater Manchester), ein Ort im englischen Metropolitan County Greater Manchester

Partington ist der Familienname folgender Personen:
 James Riddick Partington (1886–1965), britischer Chemiker

Siehe auch:
 Partington-Syndrom